Castleman ist der Familienname folgender Personen:

 A. Welford Castleman (1936–2017), US-amerikanischer Physiker und Chemiker
 Frank Castleman (1877–1946), US-amerikanischer Hürdenläufer und Sprinter
 Riva Castleman (1930–2014), US-amerikanische Kunsthistorikerin und Museumskuratorin